Антинья () — фамилия. Известные носители:

 Антинья, Александр (1817—1878) — французский живописец.
 Антинья, Элен Мари (1837—1918) — французская художница.

См также 
 Антиньяк